«Nosferatu» — одиннадцатый альбом немецкой группы Popol Vuh, изначально изданный в 1978 году как саундтрек фильма «Носферату: призрак ночи» режиссёра Вернера Херцога.

Объективно говоря, альбом не является саундтреком в полном смысле этого слова. С одной стороны, не все треки с альбома звучат в фильме, а с другой стороны, в фильме есть материал, в частности, фрагменты из произведений Вагнера и Гуно, которых нет на альбоме.

Переиздание альбома 2004 года содержит слегка изменённый список треков и добавление четырёх треков, ранее изданных на альбоме Popol Vuh Brüder des Schattens - Söhne des Lichts.

Характеристика 
Саундтреки Флориана Фрике всегда добавляли ощутимую глубину фильмам Вернера Херцога, и это особенно верно в отношении его записей для «Носферату: призрак ночи». Первоначально Херцог использовал в фильме две композиции с альбома Brüder des Schattens - Söhne des Lichts, но затем попросил Фрике написать дополнительный материал, передающий чувства страха и ужаса. В ответ Фрике извлек из архива несколько своих неиспользованных работ, которые и составили основу альбома. Много звучащая в фильме композиция «Brüder des Schattens, Söhne des Lichts» (Братья тени, сыны света) движется от призрачного хорового начала к легкому, почти пасторальному финалу с фортепиано, гитарой и ситаром, передающему контрастную динамику названия. Это более светлое, всеобъемлющее настроение откликается на нескольких треках с более выраженным восточным влиянием, в частности, на «Through Pain to Heaven». Более мрачные композиции, такие как «Mantra 2», сочетающие хоральные голоса и акустические гулы в траурном, слегка угрожающем стиле, более очевидно резонируют с готической эстетикой фильма. Среди мрачных треков наиболее впечатляющие отдают дань ранним экспериментам с электронными саундтреками, например «Die Nacht der Himmel» со зловещим звучанием терменвокса и в высшей степени жуткая «Der Ruf der Rohrflöte». В целом это очень гармоничный и целостный альбом, содержащий много исключительно сильного и памятного материала.

Список композиций 
 1. «Mantra» — 6:14
 2. «Morning Sun Rays» — 3:20
 3. «Venus Principle» — 4:39
 4. «Mantra II» — 5:22
 5. «On the Way» — 4:49
 6. «Through Pains To Heaven II» — 3:42
 7. «To a Little Way» — 3:37
 8. «Zwiesprache der Rohrflöte mit der Sängerin» — 3:42
 9. «Die Nacht der Himmel» — 4:08
 10. «Der Ruf der Rohrflöte» — 3:21

Список треков на переиздании 2004 года
 1. «Brüder des Schattens» — 5:43
 2. «Höre, Der du Wagst» — 6:00
 3. «Das Schloss des Irrtums» — 5:37
 4. «Die Umkehr» — 5:58
 5. "Mantra 1’ — 6:15
 6. «Morning Sun» — 3:21
 7. «Venus Principle» — 4:41
 8. «Mantra 2» — 5:22
 9. «Die Nacht Der Himmel» — 5:03
 10. «Der Ruf Der Rohrflöte» — 3:39
 11. «To a Little Way» — 2:34
 12. «Through Pain to Heaven» — 3:47
 13. «On the Way» — 4:05
 14. «Zwiesprache Der Rohrflöte» — 3:22

Состав музыкантов 
 Флориан Фрике — фортепиано, синтезатор Муга
 Даниель Фихелшер — электрогитара, акустическая гитара, перкуссия
Приглашённые музыканты
 Роберт Элиску — гобой
 Алоиз Громер — ситар
 Тед де Йонг — танпура
 Мюнхенский церковный хор

Примечания

Ссылки 
 http://www.allrovi.com/music/album/nosferatu-the-vampyre-original-soundtrack-mw0000139771 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=6139
 http://www.furious.com/perfect/populvuh.html 
 http://www.venco.com.pl/~acrux/nosferat.htm
 

Альбомы Popol Vuh